Эмотиконы () — блок Юникода, введённый в версии 6.0 стандарта в 2010 году. Символы расположены в дополнительной многоязычной плоскости (Supplementary multilingual plane, SMP) в диапазоне U+1F600—U+1F64F. Диапазон включает в себя эмотиконы — символы, используемые на веб-страницах и в японских мобильных телефонах.

Список символов

Компактная таблица

Изображение

См. также 
 Смайлик
 Юникод

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Сетевой этикет
Эмодзи